

Toponyme

Pékin est avant tout la capitale de la République populaire de Chine.

Pekin (Dakota du Nord)
 Pekin (Illinois)
 Pekin Township (Illinois)
 Pekin (Indiana)
 Pekin (Iowa)
 Paducah (Kentucky) originellement nommée Pekin
 Nikep (Maryland) aussi appelée Pekin
 Redford Township (Michigan) anciennement nommée Pekin Township
 Pekin (New York)
 Pekin (Dakota du Nord)

Odonyme 

Le passage de Pékin est une rue située dans le  de Paris, en France.

Zoologie 

Le canard de Pékin, un canard domestique originaire de Chine
La Pékin, une race de poules.

Télévision 

 Pékin Express, un jeu télévisé diffusé sur M6 en France depuis 2006
 Pékin Express, film américain réalisé par William Dieterle, sorti en 1951

Sport 
 Pékin-Paris, le premier grand raid automobile dont le départ fut donné le

Jeux olympiques 
 Pékin 2008, les jeux olympiques d'été de 2008
 Pékin 2008 (jeu vidéo), le jeu officiel des Jeux olympiques de 2008, sorti sur PlayStation 3, sur Xbox 360 et sur PC
Pékin te souhaite la bienvenue, la chanson officielle d'accueil pour les Jeux olympiques d'été de 2008

Voir aussi 

 Le portail concernant Pékin
 
 
 

Homonymie de toponyme

ja:北京